Юиг() — Французская фамилия. Также может транскрибироваться как Юйг.

Известные носители:

 Юиг, Пьер (род. 1962) — современный французский художник.
 Юиг, Рене (1906—1997) — французский искусствовед.
 Юйг, Себастьян (род. 1969) — французский политик.